Granja-escola:
 Les Obagues (Granja-escola), camp d'aprenentatge i granja-escola del terme municipal de Juneda, a les Garrigues

 Partides rurals:
 Les Obagues, partida rural del poble de Sossís, al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà